"In The Palace" Festival de Cinema Internacional de Curtmetratges (: ) és un dels festivals de cinema més gran i prestigiós dins d'Europa, presentant pel·lícules de tots els estils i gèneres de longitud de fins a 27 minuts. Originalment, al 2003, se celebrava a Velingrado, però a partir de 2015, per la seva crescuda popularitat, l'esdeveniment principal es va passar a Sofia, i després a Veliko Tarnovo, Varna i Balchik.
La 14a edició del festival està tenint lloc en quatre ciutats diferents, començant a Sofia (desembre 2016), Veliko Tarnovo (April-Maig 2017), Varna (maig-juny 2017) i finalment a la ciutat del Mar Negre de Balchik (juny-juliol 2017), on la cerimònia final tancarà el Festival.

L'objectiu principal del Festival és contribuir al desenvolupament artístic de pel·lícules contemporànies a Bulgària, Europa i el món, creant un entorn favorable i plataforma per a joves realitzadors i professionals. L'organització compta amb diversos joves voluntaris de molts Països europeus.

Programa 
"In the Palace" està organitzat per Format SFF Fundació i Centre Comunitari Veshtina en societat i amb suport de Municipi de Sofia, Ministeri de cultura búlgar, Centre de Pel·lícula Nacional búlgar, Palau Nacional de la cultura i La Sofia Universitàries "St. Kliment Ohridski".

El festival té un caràcter competitiu que inclou les competicions Internacional, Nacional i les d'estudiant. Les pel·lícules que participen estan determinades per un comitè de selecció i avaluat per un jurat internacional. Els premis es destinen per a la ficció, documental, animació i categories de pel·lícula experimental.

Tradicionalment, dins el Festival s'ofereixen programes de formació, seminaris, conferències, classes mestres de direcció, cinematografia, desenvolupament de projectes de pel·lícules, art digital, postproducció, PR i un mercat qualificat per a curtmetratges i projectes.

Història 
El projecte inicialment es va forjar com a fòrum per a pel·lícules estudiantils, el Festival es continua realitzant des del 2003 a Velingrado. Des de la seva segona edició, el Festival es realitza a la ciutat de Balchik, situat a la costa del Mar Negre, a l'Est de Bulgària. El lloc on es realitza l'esdeveniment és el complex del parc arquitectònic "El Palau", antiga residència de la princesa britànica i Reina de Romania Maria d'Edimburg.

Guanyadors

2015 International competition 
BEST FICTION

"Solo Rex" (Belgium, 2014, 22'42'')Director: François BierrySPECIAL MENTION IN FICTION"The Beast" '(Croatia, 2015, 20'27'')Director: Daina Oniunas-Pusic
BEST DOCUMENTARY

"Invisible" (Poland, 2014, '22'')Director: Zofia Pregowska

BEST ANIMATION

"Daewit" (Germany, 2014, 15')Director: David JansenBEST EXPERIMENTAL MOVIE"Patarei Prison" (Estonia, 2015, 3')Director: Ricard Carbonell

 2015 National competition 
BEST BULGARIAN MOVIE

"Parking" (Bulgaria, 2014, 18'56'')Director: Ivaylo MinovSPECIAL MENTION"Grumpy Does Repairs" (Bulgaria, 2015, 8'30'')Director: Radostina Neykova, Sofiya Ilieva

SPECIAL MENTION

"Auf Wiedersehen" (Bulgaria, 2015, 16'01'')'''''

Director: Eddy Schwartz, Yordan Petkov

Cultura de Bulgària
Festivals de cinema